Probyn ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Probyn (1920–1982), britischer Kameramann
 Jeff Probyn (* 1956), englischer Rugby-Union-Spieler